Список событий в авиации в 1978 году:

События 
 1 июня — Аэрофлот прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы Ту-144.
 9 августа — Boeing 747-200 едва не разбился в центре Афин, но вернулся в аэропорт.
 15 сентября — начала коммерческие полёты авиакомпания Big Sky Airlines.

Катастрофы 
 1 января — Катастрофа Boeing 747 под Бомбеем
 23 мая — катастрофа Ту-144 под Егорьевском.
 19 сентября — первый полёт британского палубного самолёта Fairey Gannet.
 25 сентября — Столкновение над Сан-Диего.
 21 октября — загадочное исчезновение Фредерика Валентича на самолёте Cessna 182L в небе над Бассовым проливом.
 28 декабря — катастрофа DC-8 в Портленде.

Без точной даты 
 Июль — основана авиакомпания Air Berlin.
 Основана авиакомпания Air Inuit.
 Основана авиакомпания Air Rarotonga.

Персоны

Скончались 
 14 октября — Владимир Михайлович Мясищев, советский авиаконструктор, Генеральный конструктор ОКБ-23.

Примечания